Le Tyran de Syracuse, film muet de Louis Feuillade (1911).
 Le Tyran de Syracuse (Damon and Pythias), film de Curtis Bernhardt (1962).